Il singolare femminile del Mutua Madrileña Madrid Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Il torneo si è concluso con la vittoria di Dinara Safina che ha sconfitto in finale Caroline Wozniacki 6–2, 6–4.

Teste di serie 
Le 4 semifinaliste degli Internazionali BNL d'Italia 2009 hanno ricevuto un pass per il 2º turno.

  Dinara Safina (campionessa)
  Serena Williams (primo turno, ritira)
  Elena Dement'eva (terzo turno)
  Jelena Janković (quarti di finale)
  Venus Williams (secondo turno)
  Svetlana Kuznecova (secondo turno)
  Viktoryja Azaranka (terzo turno)
  Nadia Petrova  (terzo turno)

 Caroline Wozniacki (finale)
 Agnieszka Radwańska (primo turno)
 Marion Bartoli (primo turno)
 Flavia Pennetta (primo turno)
 Alizé Cornet (primo turno)
 Anabel Medina Garrigues (primo turno)
 Zheng Jie (secondo turno)
 Kaia Kanepi (primo turno, ritira)

Tabellone

Finali

Parte alta 
 Sezione 1

 Sezione 2

Parte bassa 
 Sezione 3

 Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrileña Madrid Open 2009